Anna steht für:
 Anna, weiblicher Vorname
 Anna (Heilige), biblische Person und Patronin
 Anna (Göttin), altanatolische Göttin
 Anna (Rapperin) (* 2003), italienische Rapperin
 Anna (Wolfskind) (1932–1942), US-amerikanisches Wolfskind
 Anna (Ära), japanische Regierungsdevise (968–970)
 Anna-Ball, Ballveranstaltung in Balatonfüred, Ungarn
 Anna (Münznominal), indische Währungseinheit
 Association of National Numbering Agencies, siehe Hinweis in Wertpapierkennnummer
 (265) Anna, Asteroid des Hauptgürtels
 Grube Anna, Bergwerk in Alsdorf
 Zeche Anna, Bergwerk in Essen
 Anna (Zeitschrift), Frauenzeitschrift
 Anna, Spitzname für Antonow An-2, sowjetisches Flugzeug
 Anna (Schiff, 1911), Schlepper und Eisbrecher
 Anna (Schiff, 1930), Motorfähre
 Anna University, Universität in Chennai, Tamil Nadu, Indien
 Anna Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Anna (tamilisch „älterer Bruder“) ist der Kurzname folgender Personen:
 C. N. Annadurai (1909–1969), indischer Politiker und Dramatiker
 Anna Hazare (* 1937), indischer Bürgerrechtler

Anna ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo d’Anna de Sommariva († 1428), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof
 Gabriele De Anna (* 1970), italienischer Philosoph und Hochschullehrer
 Josef Anna (1914–1995), deutscher Filmemacher 
 Margit Anna (1913–1991), ungarische Malerin
 Susanne Anna (* 1962), deutsche Kunsthistorikerin

Anna ist Titel

Literatur:
 Anna (Friedrich Hebbel) (1836)
 Anna (Niccolò Ammaniti) (2015)
Filme:
 Anna (Fernsehserie), Fernsehserie des ZDF aus dem Jahr 1987
 Anna – Der Film, Kinoadaption der Fernsehserie
 Anna (1951), italienisch-französischer Film
 Anna (1967), französischer Film
 Anna (1975), deutscher Film
 Anna (1984), Schweizer Experimentalfilm
 Anna (2019), französischer Film vom französischen Regisseurs Luc Besson
 Anna (Kurzfilm), dänischer Kurzfilm
 Anna und der König, US-amerikanischer Film von Andy Tennant aus dem Jahr 1999
 Anna und der König von Siam, US-amerikanischer Film von John Cromwell aus dem Jahr 1946
 Anna von Brooklyn, italienischer Film von Carlo Lastricati und Vittorio de Sica aus dem Jahr 1958
 Anna Wunder, deutsch-schweizerischer Film von Ulla Wagner aus dem Jahr 2000
 Anna (Miniserie), sechsteilige, französisch-italienische Dystopie von Arte und Sky des italienischen Schriftstellers Niccolò Ammaniti aus dem Jahr 2021

Anna ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anna (Arkansas), im Crawford County
 Anna (Illinois), im Union County
 Anna (Kentucky), im Warren County
 Anna (Mississippi), im Adams County
 Anna (Ohio), im Shelby County
 Anna (Texas), im Collin County
 Anna Bella Estates, im Douglas County, Georgia
 Anna Lisa Colonia, im Hidalgo County, Texas
 Anna Lynne, im Fulton County, Kentucky
 Anna Maria, im Manatee County, Florida

Orte in anderen Ländern:
 Anna (Estland) im Kreis Järva
 Anna (Lettland) (deutsch Annahof) im Bezirk Alūksne
 Anna (Woronesch) in der Oblast Woronesch, in Russland
 Anna (Valencia), Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Anna Paulowna in der Provinz Nord-Holland, Niederlande
 Anna Regina in Guyana

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten
 Anna Belcher Creek, im Sonoma County, Kalifornien
 Anna Ham Branch, im Rowan County, Kentucky
 Anna Howard Branch, im Harlan County, Kentucky
 Anna River, im Alger County, Michigan

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Anna B Byrd, im Eddy County, New Mexico
 Anna B Mine, im Clear Creek County, Colorado
 Anna C Mine, im Boulder County, Colorado
 Anna D Mine, im Elko County, Nevada
 Anna E. Group, im Catron County, New Mexico
 Anna Huffman Copper Mine, im Chaffee County, Colorado
 Anna J Mine, im Teller County, Colorado
 Anna Lee Mine, im Saguache County, Colorado
 Anna Mine, im Lander County, Nevada
 Anna R/Hattie M Mine, im Powell County, Montana
 Anna Sue Mine, im Placer County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Anna Head School for Girls, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 80000795
 Anna Ranch, in Kamuela, Hawaii, ID-Nr. 06001120
 Anna Site, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 93001606
 Anna Town Hall, in Anna, Ohio, ID-Nr. 78002187

Sonstige:
 Anna Barre Gas Field, Ölfeld im DeWitt County, Texas
 Anna Cove, Bucht
 Anna-Gletscher, Gletscher
 Anna Creek Station, Rinderfarm in South Australia
 Anna Drain County Park, Park im Douglas County, Oregon
 Anna Jordan Park, Park im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Anna Marsh, See im Alger County, Michigan
 Anna May Ditch, Kanal im Park County, Wyoming
 Anna Maria Island, Insel im Manatee County, Florida
 Anna Oil Field, Ölfeld im Adams County, Mississippi
 Anna R Page Forest Preserve, Park im Winnebago County, Illinois
 Anna Salai, Straße in Chennai, Tamil Nadu, Indien
 Kap Anna, Antarktika
 Lange Anna, Felsen auf Helgoland
 Bergehalde Anna II, Naturschutzgebiet in NRW

Siehe auch:
 Alles über Anna
 Anna am Halse
 Anna Selbdritt
 Anna Branch
 Anna Creek
 Anna Lake
 Santa Anna
 ANA
 Prinses Anna

Abkürzung